

Storia
Paolo Torelli, conte di Montechiarugolo.
Paolo Torelli, arcivescovo

Musica
Paolo Torelli, chitarrista